Newcastle refererer ofte til:

 Newcastle upon Tyne – Tyneside, England
 Newcastle – New South Wales, Australien

Newcastle eller New Castle er også navnet på flere andre byer:

 Newcastle, New Brunswick –
 Newcastle, Ontario –
 Newcastle, Nordirland – Nordirland
 Newcastle, Emlyn – Carmarthenshire, Wales
 Newcastle-under-Lyme – Staffordshire, England
 Newcastle, Sydafrika – KwaZulu-Natal, South Africa
 Newcastle, Maine –
 Newcastle, Nebraska –
 Newcastle, Oklahoma –
 Newcastle, Texas –
 Newcastle, Washington –
 Newcastle, Wyoming –
 Newcastle, Nevis – Saint Kitts og Nevis
 New Castle, Delaware
 New Castle, New Hampshire
 New Castle, Pennsylvania

Fodboldklub 
 Newcastle United F.C. – er en professionel engelsk fodboldklub i byen Newcastle upon Tyne med kælenavnet Magpies.